Baureihe 194 steht für:
DR-Baureihe E 94
Mercedes-Benz W 194